Ciara –  pietra per giocare a stanza o zoppetto
Ciara – cantante statunitense
Ciara – album di Ciara del 2013
Ciara – nome proprio di persona irlandese femminile